Ziehhacke bezeichnet:

 ein Handwerkzeug zur Bodenbearbeitung, siehe: Hacke (Werkzeug)
 ein Werkzeug, das von römischen Pionieren verwendet wurde, siehe: Ligo